Гейнс-Джанкшен () — селище на території Юкон, Канада. Розташоване на 1632-му кілометрі Аляскинського шосе, на схід від національного парку Клуейн.

Клімат

Галерея

Примітки

Посилання 

 Village of Haines Junction  
 Champagne and Aishihik First Nations  
 Kluane National Park and Reserve 

Населені пункти Юкону